

Населені пункти та їхні частини
 Вільчна — село в гміні Скаришев Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Вільчна — село в гміні Слупца Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Вільчна — частина села Завоя в гміні Завоя Суського повіту Малопольського воєводства

Примітки